Do It All Night – album di Curtis Mayfield del 1978
 Do It All Night – singolo di Curtis Mayfield del 1978
 Do It All Night – singolo di Prince del 1981